Châtelneuf kan syfta på:
 Châtelneuf, Jura
 Châtelneuf, Loire